Les tel·luraus (Telluraves, també anomenasws ocells terrestres) són un clade d'aus aparegut a principis del  basant-se en que comparteixen hàbitat arbori i trets morfològics amb fòssils d'aus arborícoles. A partir d'estudis genètics recents aquest clade inclou una gran diversitat de grups d'aus.

Com la gran majoria dels seus membres (Cathartiformes, Accipitriformes, Strigiformes, Cariamiformes i Falconiformes) són carnivors, s'ha suggerit que l'avantpassat comú dels Telluraves fos un predador. D'altres argumenten el seu escepticisme remarcant que cariamiformes Strigogyps va ser herbívor.

La estructura d'aquest grup ha anat variant en successius estudis a mesura que s'ha anat disposant de més informació genètica.

El cladograma segons Braun i Kimball (2021):

Referències 

Neògnats